Николаос Калцас (; род. 3 мая 1990 года в Верии) — греческий футболист, который играет за кипрский «Анортосис» на позиции вингера.

Карьера

«Верия» 
Кальтсас начал свою карьеру в молодёжной команде «Верии». В 2007 году он подписал свой первый профессиональный контракт, пойдя через всю молодёжную структуру клуба. После семи лет в команде в начале сезона 2014/15 он был назначен первым вице-капитаном клуба.

Благодаря хорошим выступлениям в первой половине сезона 2014/15 Кальтсасом начали интересоваться зарубежные клубы. Первым поступило предложение от клуба испанской Сегунды B «Эркулес Аликанте», команда хотела арендовать Кальтсаса на шесть месяцев за 50000 €. Но затем поступило ещё одно предложение от клуба итальянской Серии B, «Варезе». Итальянцы предложили € 150000 плюс 20 % ставки перепродажи, но эта сделка так и не состоялась. Кальтсасом также интересовался афинский АЕК, но стороны не сошлись в финансовом аспекте, поэтому трансфер не состоялся. Кальтсас не продлевал контракт с «Верией», который истёк 30 июня 2015 года. Он решил покинуть клуб и 1 июля присоединился на правах свободного агента к «Панатинаикосу», который хотел купить его ещё в зимнее трансферное окно. Объявление о переходе Кальтсаса в «Панатинаикос» всего за несколько часов до игры «Верии» против «Панетоликоса» вызвало смешанные чувства болельщиков клуба. Кальтсас сыграл за «Верию» 159 матчей, забил 32 гола и отдал 24 голевых передачи во всех соревнованиях.

«Панатинаикос» 
24 августа 2015 года он дебютировал за клуб в выездном матче против «Панетоликоса», игра завершилась победой со счётом 2:1. 13 декабря 2015 года Кальтсас забил свой первый гол в клубе и помог «Панатинаикосу» выиграть со счётом 2:0 у «Астерас Триполис» на «Апостолос Николаидис», матч проходил без зрителей. 11 января 2016 года Кальтсас провёл хороший матч против «Каллони», в том числе забил быстрый гол во втором тайме, чем помог клубу выиграть со счётом 2:0 и подняться на третью позицию в Суперлиге.

«Астерас» 
26-летний игрок забил пять голов в 27 матчах за «Панатинаикос» в сезоне 2015/16, но не вписывался в дальнейшие планы итальянского тренера Андреа Страмаччони. 25 июня 2016 года «Панатинаикос» принял предложение «Астераса» на сумму € 150000 за игрока, а греческий вингер подписал трёхлетний контракт с клубом. 24 ноября 2018 года в первом матче при новом тренере Георгиосе Парашосе Калцас забил гол на последней минуте игры с «Ларисой», сделав вклад в важную победу со счетом 2:0, которая помогла клубу избежать вылета.

23 января 2019 года Калцас с командой одержал победу над «Ларисой» на своём поле в 1/8 финала кубка Греции со счётом 5:3. Его команда выиграла 7:6 по сумме двух матчей и вышла в четвертьфинал турнира. 23 февраля он забил в матче против «Атромитоса», игра завершилась ничьей 1:1. 13 мая он подписал новый контракт сроком до лета 2022 года.

«Анортосис» 
6 августа 2019 года Калцас присоединился к «Анортосису», подписав трёхлетний контракт.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Myplayer.gr
 Профиль на официальном сайте клуба «Астерас»

Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Верия»
Игроки ФК «Панатинаикос»
Игроки ФК «Астерас»
Игроки ФК «Анортосис»